Obama se poate referi la:

Personalități
 Barack Obama, Sr., un economist kenyan, tatăl lui Barack Obama.
 Barack Obama, al 44-lea Președinte al SUA.

Localități
 Municipiul Obama, o localitate în Japonia, în prefectura Fukui.